Interestatal 195 puede referirse a:
Interestatal 195 (Florida), un ramal en Miami, Florida.
Interestatal 195 (Maine), un ramal en Saco, Maine.
Interestatal 195 (Maryland), un ramal hacia el Aeropuerto BWI.
Interestatal 195 (Nueva Jersey), un ramal hacia Jersey Shore.
Interestatal 195 (Rhode Island), un ramal en Providence.
Interestatal 195 (Massachusetts), un ramal a Cape Cod.
Interestatal 195 (Virginia), un ramal en Richmond, Virginia.